Џон Бергојн (1722-1792), британски генерал
 Џон Фокс Бергојн (1782-1871), британски фелдмаршал